Die Starcar Europa Service Group AG ist eine im Jahre 1965 in Deutschland gegründete Autovermietung. Die Aktiengesellschaft hat seit 1998 den Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Solingen. Sie ist ein Mobilitätsdienstleister, welcher mit rund 1400 Vermietstationen europaweit vertreten ist.

Geschichte 

Im Jahr 1965 wurde die ES Autovermietung GmbH in Bremen von Heinz Detjen als Europa Service Autoverleih gegründet und später umbenannt. 1988 wurde das Unternehmen Unix Rent GmbH & Co. KG in Wiesbaden ins Leben gerufen. Sechs Jahre später, im Jahr 1994, fusionierten die beiden Unternehmen zur RC Rental Cooperation GmbH & Co. Autovermietung KG. Das Unternehmen tritt hier gegenüber der Automobilindustrie erstmals als einheitlicher Abnehmer auf. Die daraus resultierenden hohen Abnahmemengen führten zu stark verbesserten Einkaufskonditionen für die angeschlossenen Lizenznehmer. 1997 wurde die Umwandlung der Unternehmensform in eine Aktiengesellschaft vollzogen. Später erfolgte die Namensänderung zu Europa Service Autovermietung. Seit 2013 wird die Europa Service Autovermietung mit ihren Tochtergesellschaften Starcar, Starcar Mobility, AutoHopper Deutschland, Drive-CarSharing, Europa Service rent a car und weiteren von den drei Vorständen Jens Erik Hilgerloh, Detlef Kehler und Markus Hoff geführt.

Geschäftsfelder

Autovermietung 
Die Starcar Europa Service Group bedient über ein Partnernetzwerk, an das europaweit über 650 mittelständische, unabhängige Autovermieter angeschlossen sind, verschiedene Mobilitätswünsche. Die Partner sind zumeist mit eigener Unternehmensmarke auftretende, selbständige Unternehmen und besitzen einen modernen Fuhrpark. Diese haben Modelle aller namhaften Hersteller und ein großes Portfolio an Nutz- und Sonderfahrzeugen. Die Gesellschaft bietet dabei ein Co-Branding über die Lizenzsysteme Europa Service Autovermietung, Starcar und Let’s rent a car an, wobei diese in der zentralen Unternehmenskommunikation seit einigen Jahren keine Rolle mehr spielt. Starcar Europa Service Group ist dabei für ihre angeschlossenen Partner Lizenzgeber, Einkaufsorganisation und Dienstleister.

Weitere Geschäftsfelder 
Neben dem Firmenkundengeschäft stehen bei der ES Dienstleistungsgesellschaft auch Assistance, Unfallersatzfahrzeuge und das Endkundengeschäft im Fokus. Kunden können unter anderem auf ein Servicecenter zurückgreifen, welches jeden Tag rund um die Uhr erreichbar ist.

Die Tochtergesellschaft Drive-Carsharing bietet nachhaltige und emissionsfreie Elektromobilität an. Sie versteht sich als Anbieter für E-Carsharing für Städte, Kommunen und Unternehmen, indem sie individuelle Carsharing-Konzepte für den jeweiligen Bedarf erarbeitet und als Dienstleister umsetzt.

Europa Service rent a car ist eine nationale- und internationale auf Fahrzeughandel spezialisierte Handelsgesellschaft. Sie umfasst den EU-Nettoexport von Fahrzeugen.

Autohopper Deutschland ist ein Franchise-Konzept für die Integration einer Neuwagenvermietung als Shop-in-Shop-Lösung.

Kennzahlen 
2017 wurden insgesamt 22.976 Fahrzeuge zugelassen. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in dem konsolidierten Konzernumsatz von über 50 Millionen Euro wider. Seit 2015 veröffentlicht die Firma ihren jährlichen Geschäftsbericht in Form eines Kurzfilms auf Youtube.

Internationale Geschäftstätigkeit 
Der Autovermieter betreibt in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Italien, Ungarn, den Balearen und in der Türkei, sowie über Kooperationspartner in Schweden und Polen mit Europa Service und Let’s rent a car zwei voneinander getrennte Lizenznehmersysteme. Das holländische Tochterunternehmen, die Auto Rent Europa Service Franchise BV, entstand 2000 aus der Fusion der UnixRent Autoverhuur und der AutoRent Nederland. 2008 wurde mit 37 angeschlossenen Partnern ein Stationsnetz an 54 Standorten mit einer Flotte von über 6000 Fahrzeugen betrieben. Seit 2005 ist AutoRent Europa Service in den Niederlanden Marktführer unter den Autovermietern.

Quellen 
Geschäftsberichte für 2005, 2006 und 2017

Weblinks 
 Website der Europa Service Autovermietung
 Website Starcar
 Website Drive-Carsharing
 Website Autohopper

Einzelnachweise 

Unternehmen (Solingen)
Mietwagenunternehmen